James Joseph Donnelly, dit Babe, (né le  à Sault-Sainte-Marie, dans la province de l'Ontario, au Canada — mort le  à Sault-Sainte-Marie) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Babe Donnelly est plus connu pour sa carrière amateur que professionnelle. Il joua cependant 34 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Maroons de Montréal lors de la saison 1926-1927. Il met fin à sa carrière en 1937.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| rowspan="2" | 1916-1917|| 227th Battalion d'Hamilton || OHA-Sr.|| 9|| 7|| 0|| 7|| || || || || || 
|-
| 204th Battalion de Toronto || OHA-Sr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1919-1920|| Eskimos d'Edmonton || Big-4|| 11|| 3|| 1|| 4|| 6|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan="2" | 1920-1921|| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 9|| 3|| 4|| 7|| 18|| 5|| 2|| 3|| 5|| 
|-
| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| NMHL|| 14|| 8|| 4|| 12|| || || || || || 
|-
| rowspan="2" | 1921-1922|| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 8|| 9|| 3|| 12|| 12|| 2|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| NMHL|| 11|| 9|| 4|| 13|| || || || || || 
|-
| rowspan="2" | 1922-1923|| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 7|| 3|| 0|| 3|| 25|| 2|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| Coupe Allan|| 5|| 2|| 2|| 4|| 4|| || || || || 
|-
| rowspan="2" | 1923-1924|| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| NOHA|| 7|| 8|| 2|| 10|| 18|| || || || || 
|-
| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| Coupe Allan|| 7|| 6|| 1|| 7|| 21|| || || || || 
|-
| 1924-1925|| Greyhounds de Sault Ste. Marie|| NOHA|| || || || || || || || || || 
|-
| 1925-1926|| Greyhounds de Sault Ste. Marie || CHL|| 32|| 8|| 2|| 10|| 40|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Maroons de Montréal|| LNH|| 34|| 0|| 1|| 1|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1926-1927|| Nationals de Stratford || Can-Pro|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1926-1927|| Greyhounds de Détroit || AHA|| 6|| 1|| 0|| 1|| 13|| || || || || 
|-
| 1927-1928|| Millers de Minneapolis || AHA|| 26|| 1|| 2|| 3|| 32|| || || || || 
|-
| 1928-1929|| Arrows de Philadelphie || Can-Am|| 22|| 1|| 1|| 2|| 20|| || || || || 
|- bgcolor=#f0f0f0
| rowspan="2" | 1929-1930|| Panthers de London|| LIH|| 12|| 4|| 1|| 5|| 16|| || || || || 
|-
| Millionaires de Toronto ||  LIH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1930-1931|| Majors de Buffalo || AHA|| 39|| 5|| 9|| 14|| 90|| || || || || 
|-
| rowspan="2" | 1931-1932|| Majors de Buffalo || AHA|| 16|| 4|| 2|| 6|| 21|| || || || || 
|- 
| Oilers de Tulsa || AHA|| 21|| 1|| 0|| 1|| 30|| || || || || 
|-
| 1932-1933|| Falcons de Falconbridge || NOHA|| || || || || || || || || || 
|-
| 1933-1934|| Falcons de Falconbridge || NOHA|| || || || || || || || || || 
|-
| 1934-1935|| Falcons de Falconbridge || NOHA|| 5|| 0|| 1|| 1|| 8|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan="2" | 1935-1936|| Hockey Club de Streatham || Ln-Cup|| || 1|| 2|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| Hockey Club de Streatham || G-Bretagne|| || 2|| 7|| 9|| 16|| || || || || 
|- 
| 1936-1937|| Hockey Club de Streatham || G-Bretagne|| || || || || || || || || || 

| 34|| 0|| 1|| 1|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1895
Naissance à Sault-Sainte-Marie (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Panthers de London
Décès en juillet 1968
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Décès à 72 ans